El término MTS puede referirse a:

 Manitoba Teachers' Society, un sindicato de Canadiense para maestros.
 Manitoba Telecom Services, una compañía Canadiense de telecomunicaciones.
 Mobile Telephone Service, un estándar temprano de telefonía móvil.
 Mashino-Tráktornaya Stántsiya, estaciones de máquinas y tractores, empresa estatal de agricultura en la URSS y otros países socialistas.
 Mechanical Trade System, un guion preprogramado de Inversión. 
 Mercato dei Titoli di Stato, también conocido como Telemático, un sistema de comercio en el eurozona.

 Metropolitan Transit System, compañía de transporte de San Diego, California.
 Michigan Terminal System. 
 Microsoft Transaction Server.
 MIDI Tuning Standard.
 Millennium Transit Services. 
 Ministry Training Strategy. 
 Mobile TeleSystems, empresa (artículo en inglés).
 Movimiento de los Trabajadores Socialistas, agrupación política de México. 
 Multichannel Television Sound'.
 Multi-Technical Services, empresa.
 Multi-Train System. 
 Make To Stock/Manufacture To Stock.
 Maple Trading System. 
 MTS (banda), una banda de música alemán.
 Member Technical Staff. 
 Aeropuerto Matsapha (Suazilandia), en su código IATA.
 Arcelor Mittal, según su ticker en la Bolsa de Madrid.
 mts es un formato de vídeo crudo, en bruto (raw) o sin editar.
 MPEG Transport Streams'', MPEG.